La Copa México 1995-96 fue la edición 39 de la Copa México. El torneo empezó el 23 de enero de 1996 y concluyó el 6 de marzo de ese mismo año, en el cual el equipo de Tigres de la UANL logró el título por segunda ocasión en su historia con una victoria sobre el equipo del Atlas de Guadalajara. Este sería el último título de Tigres previo a su descenso consumado en esta misma temporada. Para esta edición participaron 32 equipos en eliminación directa.

Ronda Eliminatoria

Semifinales

Partidos de Ida

Partidos de Vuelta

Final

Partido de ida

Partido de vuelta

Sucesión

Datos 
 México - Estadísticas de la temporada 1995/1996 en México. (RSSSF)

1996
Fútbol en 1996
Deporte en México en 1996